amper – jednostka natężenia prądu
 Amper – rzeka w Niemczech, dopływ Izary

Osoby:
 Robert Amper – niemiecki aktor
 Thomas Amper – niemiecki kompozytor